Claudinho (cantor)
 Claudinho (futebolista)
 Claudinho (mestre-sala)
 Claudinho Branco

Veja também 
 Claudinha

Desambiguação